«История про Ричарда, Милорда и прекрасную Жар-птицу» — российская криминальная комедия 1997 года. Одна из последних ролей Александра Демьяненко.

Сюжет 
Дмитрий Каменцев — руководитель детского театра. Однажды он находит кейс с миллионом долларов. Следуя своим, непонятным окружающим, внутренним убеждениям, Дмитрий объявляет о своей находке по телевидению и просит владельца кейса объявиться и забрать дипломат. Естественно, вскоре вокруг Дмитрия начинают крутиться жулики и проходимцы всех мастей, желающие прибрать миллион к своим рукам. Одна из банд идёт дальше всех: они внедряют в труппу Дмитрия своего человека — 14-летнего бандита Колю по кличке «Милорд».

Подросток оказывается весьма талантлив, и вскоре настолько втягивается в исполняемую им роль Ричарда, что начисто забывает и о кейсе, и о своей бывшей криминальной жизни…

В ролях 
 Михаил Вассербаум — Дмитрий Каменцев, руководитель театра
 Роман Дюдин — Коля Милорадов, «Милорд» (впервые на экране)
 Кира Крейлис-Петрова — бабушка Коли
 Анатолий Равикович — «Рублик»
 Александр Демьяненко — директор клуба
 Георгий Штиль — милиционер Попихайло
 Игорь Головин — «Капелла», главарь банды
 Анатолий Сливников — «Лихой»
 Мамука Кикалейшвили — торговец на рынке
 Юрий Гальцев — первый покупатель флага
 Семён Стругачёв — второй покупатель флага
 Сергей Бызгу — Игорь
 Сергей Снежкин — эпизод (в начале фильма)

 Награды и номинации 
 1997 — приз на кинофестивале в Артеке
 1997 — главный приз на детском кинофестивале в Котбусе (Германия)

 Ссылки 
 О фильме на сайте ruskino.ru

Криминальные комедии России
Кинокомедии 1997 года
Фильмы Нино Ахвледиани
Фильмы России 1997 года
Фильмы об актёрах